Regió indefinida de la Sibèria central.
 Afluents del Ienissei:
 El Tunguska Superior, tram final del riu Angarà i antic nom d'aquest riu.
 El Tunguska Pedregós (Podkàmennaia Tunguska), també conegut com a Tunguska Mitjà.
 El Tunguska Inferior (Níjniaia Tunguska).
Esdeveniment de Tunguska, impacte d'un cometa a la zona el 1908.
 La cançó "Tunguska" de Fanfarlo, del seu àlbum Rooms Filled With Light